9721 Doty – asteroide della fascia principale
 Kenneth Andrew Doty – cantautore statunitense
 Doty – centro abitato del Wisconsin